Denumirea de Zaicear se poate referi la:
 Zaječar, oraș în Serbia;
 Zaicear, sat în regiunea Burgas, Bulgaria.